Дардания (, ) — топоним древнегреческого происхождения.

 Дардания, или Дардан, — античный город на проливе Дарданеллы.
 Дардания — регион вокруг этого города.
 Дардания — римская провинция в центральных Балканах.